Герцберг (Herzberg, Hertzberg):

Особи
 Бенджамін Грегорі Герцберг — американський актор.
 Герхард Герцберг — канадський фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії.
 Йосип Герцберг (1802, Могилів-Подільський — 1870, там же) — російський письменник єврейського походження, перекладач на іврит. 
 Фредерік Герцберг, Фредерік Ірвінг Герцберг (англ. Frederick Irving Herzberg, 18 квітня 1923, Лінн, графство Ессекс, штат Массачусетс, США — 19 січня
 Лео Герцберг-Френкель (19 вересня 1827, Броди, Галичина, Австрійська імперія — 5 червня 1915, Тепліце, Богемія, Австро-Угорщина) — австрійський письменник.
 Юдіт Герцберг (нід. Judith Frieda Lina Herzberg; нар. 4 листопада 1934, Амстердам) — нідерландська поетеса і драматург.

Географія 
 Герцберг-ам-Гарц (нім. Herzberg am Harz) — місто в Німеччині, розташоване в землі Нижня Саксонія.
 Герцберг (Ельстер) (нім. Herzberg) — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург.
 Брайтенбах-ам-Герцберг (нім. Breitenbach) — сільська громада в Німеччині, знаходиться в землі Гессен.

Див. також
 Герцберґ